Гран-при Италии 2004 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 12 сентября 2004 года.



Квалификация 

 Ник Хайдфельд стартовал 20-м из-за наказания на 10 позиций по причине смены двигателя после пятничных заездов.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Рубенс Баррикелло 1:20,089
 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:21,046
 Последняя гонка в карьере  Джорджио Пантано.

Ссылки 
 
 
 
 Comments of 2004 Italy GP (The race)

Гран-при Италии